Список воздушных судов вооружённых сил Германии.

Самолёты

Вертолёты

Беспилотные Аппарательные средства

Разработка новой техники

См. также 
 Список ручного оружия вооружённых сил Германии
 Список гусеничных машин вооружённых сил Германии

Примечания

Ссылки 
 Waffen und Technik
 Luftwaffenmuseum

 
Возд
Возд